Dufrane est un patronyme, variante de Dufrêne. Il évoque l'arbre caractéristique de la propriété ou du domaine du porteur du nom.

 Abel Dufrane (1880-1960), entomologiste belge.
 Anthony Dufrane (°1977), homme politique belge wallon.
 Joseph Dufrane dit Bosquétia (1833 - 1906), écrivain belge.
 Jules Dufrane-Friart (1848-1935), homme politique socialiste belge.

Patronyme belge